Братислав I Пшемисл (1005 - Хрудим, 10. јануар 1055) је био војвода Бохемије. Био је син чешког војводе Олдриха и Божене.

Породично стабло 

Умрли 1055.
Пшемисловићи
Војводе Чешке